Третий этап Кубка мира по биатлону 2010/11 прошёл в словенской Поклюке с четверга 16 декабря по воскресенье 19 декабря 2010 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 16 декабря 2010 года.

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 16 декабря 2010 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 18 декабря 2010 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 18 декабря 2010 года.

Смешанная эстафета 
Гонка прошла 19 декабря 2010 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после третьего этапа.

Примечания

Ссылки 
 3-й этап Кубка мира 2010/11 на сайте IBU 

3-й этап